Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи е списък на националните олимпийски комитети, подредени по брой медали спечелени на зимните олимпийски игри 2014, проведени в Сочи, Русия. Раздадени са 98 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят над 2800 спортисти от 88 страни в периода от 7 февруари до 23 февруари 2014 г. в общо 15 спорта.

Медали 
На Олимпийските игри в Сочи са раздадени 98 комплекта медали. Медалите са с диаметър 100 mm и дебелина 10 mm. На лицевата страна са изобразени олимпийските кръгове, а на задната е изписано името на състезанието на английски и емблемата „Сочи-2014“. В центъра на всеки медал е поставен кристал от висококачествен поликарбонат. Златните медали са с тегло 531 грама, сребърните – 525 грама, а бронзовите – 460 грама.

Класиране 
 Легенда
 Домакин (Русия)
</onlyinclude>

Вижте също 
 Вечна класация по медали от олимпийски игри

Бележки

Източници 

 Класиране по медали от официалния сайт на игрите

Зимни олимпийски игри 2014